Jméno a příjmení Jaroslav Selner má více nositelů:

 Jaroslav Selner (generál) (1906–1973) – československý odbojář, velitel 3. československé samostatné brigády v SSSR, v 50. letech pronásledován komunistickým režimem
 Jaroslav Selner (politik) (* 1951) – český a československý politik z Vodňanska, po sametové revoluci poslanec FS za OF a ODS